Yuoga är en gränsstad i Burkina Faso, nära Ghanas gräns.

Källor
VRA/NEDCo board inaugurated thechronicle.com.gh

Orter i Centre-Est